Guarneri (in latino: Guarnerius) è una famiglia e una dinastia di liutai di Cremona.

Esponenti illustri 
 Andrea Guarneri (1626-1698), capostipite
 Pietro Giovanni Guarneri (1655-1728), figlio di Andrea, conosciuto come Pietro da Mantova
 Giuseppe Giovanni Battista (Gian Battista) Guarneri (1666-1740), figlio minore di Andrea
 Pietro (Pietro II) Guarneri (1695-1762), figlio di Gian Battista, detto anche Pietro da Venezia per distinguerlo dallo zio
 Bartolomeo Giuseppe Antonio Guarneri, figlio minore di Gian Battista, conosciuto come Giuseppe Guarneri del Gesù per la sigla della sua etichetta IHS

Albero Genealogico

Bibliografia

Voci correlate 
 Liuteria tradizionale cremonese

Collegamenti esterni 

 
Famiglie cremonesi